{{Album ratings
| MC = 84/100
| rev1 = AllMusic
| rev1Score = <ref name=AllMusic>{{cite web|last=Erlewine|first=Stephen Thomas|authorlink=Stephen Thomas Erlewine|title=The Way I'm Livin – Lee Ann Womack|url=http://www.allmusic.com/album/the-way-im-livin-mw0002714370|work=AllMusic|publisher=All Media Network|accessdate=September 24, 2014|archive-date=2018-12-17|archive-url=https://web.archive.org/web/20181217062909/https://www.allmusic.com/album/the-way-im-livin-mw0002714370|deadlink=no}}</ref>
| rev2 = American Songwriter
| rev2Score = 
| rev3 = Billboard
| rev3Score = 
| rev4 = The Daily Telegraph
| rev4Score = 
| rev5 = USA Today
| rev5score= 
}}The Way I’m Livin'''' — восьмой студийный альбом американской кантри-певицы Ли Энн Вомак. Диск вышел 27 октября 2014 года на лейбле Sugar Hill. Продюсерами были Chuck Ainlay, Frank Liddell и Glenn Worf.

Альбом был номинирован на премию Грэмми в категориях лучший кантри-альбом и лучшее сольное кантри-исполнение на 58-й церемонии.

 Об альбоме 
Альбом дебютировал на позиции № 99 в американском хит-параде Billboard 200 и на № 18 в кантри-чарте Country Albums с тиражом 4,300 копий в первую неделю релиза. К февралю 2015 года тираж составил 14,600 копий в США.

 Отзывы 
Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий, AllMusic, USA Today, American Songwriter, Billboard, The Daily Telegraph''.

Награды и номинации

Итоговые списки

Список композиций

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 Lee Ann Womack — Chances Are (Official Video)

Альбомы США
Блюзовые альбомы
Кантри-альбомы